028  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Würzburg